Ruta Provincial 28 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 28, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 28, ruta provincial de Entre Ríos, Argentina.